Banu Man (Iemen), dinastia del Iemen
 Banu Man (Líban), nissaga libanesa